A prova do heptatlo feminino do Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo de 2018 ocorreu entre os dias 12 e 13 de julho no Estádio de Tampere em Tampere, na Finlândia.

Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Medalhistas

Cronograma 
Todos os horários são locais (UTC+2).

Resultado final

Ligações externas 
	
 Site da Associação Internacional de Federações de Atletismo

	
Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo de 2018